Barty peut désigner :

Patronymes 
 Ashleigh Barty (1996-), joueuse australienne de tennis ;
 Billy Barty (1924-2000), acteur américain.

Toponymes 
 Barty, village du Liban ;
 , village de Pologne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme